Садо́вый мост — название мостов.

 Садовый мост — путепровод через железнодорожные пути в Краснодаре.
 1-й Садовый мост — мост через Мойку в Санкт-Петербурге.
 2-й Садовый мост — мост через Мойку в Санкт-Петербурге.

См. также 
 Садовый переулок
 Садовый тупик
 Садовая улица